Unic steht für:
 Automobiles Unic, französischer Automobil- und Nutzfahrzeughersteller

UNIC steht als Abkürzung für:
 Union Internationale des Cinémas, der Dachverband europäischer Kinoverbände und -betreiber
 United Nations Information Center, siehe Informationszentrum der Vereinten Nationen

Abkürzung